Jan Wydżga (zm. 1653) – sędzia ziemski lwowski, podsędek lwowski
 Jan Stefan Wydżga (zm. 1685) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, biskup łuski i warmiński, kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny